Do soutěže dvouhry vozíčkářů na Australian Open 2016 nastoupilo osm tenistů. Trojnásobným obhájcem titulu byl šestinásobný vítěz melbournského grandslamu Japonec Šingo Kunieda, který skončil v úvodním kole na raketě Reida.

Soutěž vyhrál britský nenasazený tenista Gordon Reid, jenž ve finále zdolal belgického vozíčkáře Joachima Gérarda po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. 24letý Skot tak vybojoval premiérový grandslamový titul z dvouhry. Na turnaji s Kuneidou přidal i finálovou účast ze čtyřhry.

Nasazení hráčů 
  Šingo Kunieda (čtvrtfinále)
  Stéphane Houdet (semifinále)

Turnaj

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2016